Zola puede hacer referencia a:

 Émile Zola (1840 - 1902), escritor francés; 
 Gianfranco Zola (1966 - ), futbolista italiano; o
 Zola Budd (1966 -), atleta sudafricana.
 Zola Predosa, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña, en Italia